Sleep:

 Sleep — unix-утилита, выполняющая задержку на указанное время.
 Sleep — стонер-дум группа из Калифорнии.

См. также 
 Сон (значения)